УО или уо (кириллица) — многозначная аббревиатура.
 Уо (знак) — сра ниссай кхмерской письменности.
 Уголовная ответственность
 Умственная отсталость или умственно отсталый
 Учреждение образования
 управление образования
 условное обозначение
 устройство оконечное
 устройство обмена
 универсальное обслуживание
 управляющая организация
 украинское отделение
 Ульяновское отделение
 учебный объект
 учебный отряд
 управление охраны
 успешность обучения
 ударный объём
 уголковый отражатель
 усилитель-ограничитель
 УО или УК — ускоритель-ограничитель
 управляющая обмотка
 управление оружием
 узел обороны
 угол ориентира
 угломер оптический

См. также 
 yo (латиница)